Paulinum är ett släkte av nässeldjur. Paulinum ingår i familjen Capitata. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Paulinum